Гризеры (от  — «бриолин», также «бриолинщики») — молодёжная субкультура, получившая популярность в 1950-е годы в Соединённых Штатах, в основном на северо-востоке (преимущественно из италоамериканцев) и юге страны (преимущественно из латиноамериканцев), и существующая по сей день. Стиль бриолинщиков был популярен среди многих людей как выражение молодёжного бунта. В основном бриолинщиками являлись представители рабочего класса, отставные военные, музыканты и безработные.

В период с 1956 по 1960 годы, когда по всей Америке распространился культ «Элвисомании», субкультура гризеров была взята за основу создания нового культурного феномена под названием — рокабилли. Это были «бунтари» против пуританского образа жизни сытых потребителей, который сформировался в США на волне послевоенного экономического подъема.

Гризеры - это стиль в одежде и прическе, зародившийся еще в послевоенные 40-е годы в среде первых «банд» байкеров, основу которых составляли вчерашние солдаты и офицеры, которые не захотели возвращаться к мирной и уютной жизни оседлых семьянинов и колесили по стране в поисках приключений. Тяжелых преступлений они не совершали, но часто подвергались прессингу полицейских и нападкам со стороны негативно настроенных обывателей. Прототипом культового «косоворота» гризеров и не менее легендарного «бомбера» рокабиллов является верхняя одежда американских летчиков времен Второй Мировой (истребителей и бомбардировщиков соответственно).

Название 
Название «гризеры» () изначально являлось оскорблением по отношению к самим бриолинщикам и произошло из-за их «грязных» волос: волосы смазывались специальными помадами для волос (бриолином) и укладывались в разнообразные причёски. Термин «greasers» для обозначения членов субкультуры получил широкое распространение спустя десятилетия, в рамках возрождения интереса к массовой культуре 1950-х годов. Одним из первых публичных проявлений интереса к бриолинщикам был рекламный ролик напитка 7 UP 1971 года.

Внешний вид 

В 1950-е годы для бриолинщиков Северной Америки были характерны любовь к переделанным для гонок автомобилям хот-родам, мотоциклам и музыке в стилях рок-н-ролл и рокабилли. Как правило, они носили цветные футболки и рубашки (часто с закатанными рукавами), трикотажные итальянские рубашки, «бейсбольные» футболки («боулинговые» рубашки бриолинщики не носили), кожаные мотоциклетные куртки «перфекто» (в России известна как «косуха») и подкатанные джинсы Levi’s чёрного или синего цвета. Обувью могли быть чёрные мотоциклетные сапоги «инженеры», армейские ботинки или ковбойские сапоги на высоких каблуках; бриолинщики также могли носить банданы, кепки и цепи. Свои причёски они делали с помощью большого разнообразия гелей, лосьонов и помад для волос.

Родственные субкультуры 
Субкультура, родственная гризерам, в 50-е годы получила своё распространение в Великобритании. Это были так называемые «Тедди-бои». Хулиганы уровня футбольных фанатов современной Англии. В других странах Европы популярность в 50-е снискала уже культура рокабилли. Ее музыкальный характер привнес своими гастролями Билл Хейли, а внешнюю атрибутику и образность — Элвис Пресли. По объективным причинам в СССР подобные направления рассматривались как неприемлемые для государственной идеологии и подвергались общественному порицанию (см. Стиляги). В России рокабилли получили распространение с конца 80-х, в первую очередь — в Санкт-Петербурге и Москве. Начиная с 90-х, рокабилли появляются и в Японии.

В искусстве 
Образы гризеров были показаны в ряде американских фильмов начиная с 1950-х годов и вплоть до современных, а также использованы в компьютерных играх, комиксах, мультфильмах и анимэ.

В кинематографе 
 1953 — «Дикарь» (США). Именно благодаря этому фильму, а именно образу «дикаря» Марлона Брандо, начала своё активное развитие субкультура гризеров.
 1955 — «Бунтарь без причины» (США)
 1958 — «Бунт» (США)
 1973 — «Американские граффити» (США)
 1974 — «Лорды из Флэтбуша» (США)
 1978 — «Бриолин» (США). В мюзикле использованы очень «слащавые» и стереотипные образы бриолинщиков.
 1983 — «Изгои» (США)
 1986 — «Кобра» (США). Персонаж Сильвестра Сталлоне до службы в полиции был бриолинщиком, но так и не поменял образ жизни, оставшись бунтарём.
 1990 — «Плакса» (США)
 1990 — «Оно» (США)
 1991 — «Иногда они возвращаются» (США)
 1992 — «Кожаные куртки» (США)
 1994 — «Гонщики» (США)
 1998 — «Плезантвиль» (США)
 2008 — «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (США)
 2010 — «Двойка пик» (США)

В компьютерных играх 
 В игре Fallout 3 бриолинщиками являются члены банды «Туннельные змеи», встречающиеся с самого начала игры.
 В игре Fallout: New Vegas бриолинщики — это банда «Короли», подражающие Элвису Пресли.
 В игре Fallout 4 бриолинщики представлены бандой «Атомные коты», члены которой придерживаются классического для бриолинщиков стиля в одежде и живут в гараже, но вместо автомобилей увлекается ремонтом и модификацией силовой брони.
 В игре Bully банда бриолинщиков учится в школе, куда попадает главный герой. Они обитают на территории школьного гаража и занимаются ремонтом различной техники.
 В игре Mafia II бриолинщики являются криминальной группировкой, занимающейся угонами автомобилей, нелегальными гонками и хулиганством. Здесь им отведена отдельная глава, где главный герой почти полностью уничтожает их банду. Также для игры выпущено официальное дополнение «Greaser Pack», которое добавляет в игру два костюма для главного героя (костюм Марлона Брандо из фильма «Дикарь» и костюм автогонщика, состоящий из кожаного комбинезона и шлема) и два хот-рода.
 В игре Retro City Rampage образ главного героя взят с бриолинщиков.
 В игре Hearthstone имеется карта  «Ворген — стиляга» с характерной прической.

Примечания

Литература 
 Marcus, Daniel (2004). Happy Days and Wonder Years: The Fifties and the Sixties in Contemporary Cultural Politics. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press. p. 12. ISBN 0-8135-3390-2.
 
 Lisa Jo Sagolla Fifties Nostalgia  // Rock 'n' Roll Dances of the 1950s — ABC-CLIO, 2011. — р. 102 — ISBN 0313365563

Ссылки 
 Обзор западных молодёжных субкультур: 1950-наши дни // Фирсова М. Г. Культура и образование. — Июнь 2014. — № 6
 Бунтари без причины: гризеры  — на сайте «История США: материалы к курсу»

Субкультуры
Молодёжная культура в США